Свобо́дный — прилагательное от слова свобода.

Искусство 
 Свободный (фильм)

Населённые пункты 
Белоруссия
 Свободный — посёлок в Слуцком районе Минской области.

Россия
 Свободный — посёлок в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Свободный — посёлок в Тюменцевском районе Алтайского края.
 Свободный — город в Амурской области.
 Свободный — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Свободный — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Свободный — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Свободный — посёлок в Кореновском районе Краснодарского края.
 Свободный — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Свободный — хутор в Северском районе Краснодарского края.
 Свободный — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Свободный — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Свободный — посёлок в Ельниковском районе Мордовии.
 Свободный — посёлок в Кочкуровском районе Мордовии.
 Свободный — посёлок в Нарышкинском сельсовете Вознесенского района Нижегородской области.
 Свободный — посёлок в Сарминском сельсовете Вознесенского района Нижегородской области.
 Свободный — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Свободный — хутор в Куйбышевском районе Ростовской области.
 Свободный — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Свободный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Свободный — посёлок в Кадомском районе Рязанской области.
 Свободный — посёлок в Ухоловском районе Рязанской области.
 Свободный — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Свободный — посёлок в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Свободный — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Свободный — посёлок-ЗАТО в Свердловской области.
 Свободный — хутор в Александровском районе Ставропольского края, упразднён в 1983 г.
 Свободный — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области.
 Свободный — до 1961 г. название посёлка Заагин Сала в Целинном районе Калмыкии.

Корабли 
 «Свободный» — эскадренный миноносец проекта 7У.
 «Свободный» — эскадренный миноносец проекта 30-бис.

Космодром 
 «Свободный» — космодром в Амурской области.

См. также 
 Свободный проспект
 Свободная
 Свободное
 Свободный-18
 Свободный-21
 Свободный Уголок